Future Teenage Cave Artists è il quindicesimo album in studio del gruppo musicale statunitense Deerhoof, pubblicato nel 2020.

Tracce

Collegamenti esterni